Ciliata är ett släkte av fiskar som beskrevs av John Nathaniel Couch 1832. Ciliata ingår i familjen lakefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lakefiskar
Ciliata